Тобин Белл (, при рождении Джозеф Генри Тобин-мл. — ; род. 7 августа 1942, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский актёр, наиболее известный ролью Джона Крамера в серии фильмов «Пила».

Биография 
Родился 7 августа 1942 года в Квинсе, штат Нью-Йорк и вырос в Веймуте, штат Массачусетс. Его мать, Айлин Белл Тобин, была талантливой актрисой британского происхождения. У Тобина есть брат и сестра.

Белл часто играл роль злодея или серийного убийцы и все его роли отличаются мягким, мертвецким голосом; он играл убийцу в «Фирме» Сидни Поллака и Унабомбера Теодора Качински в телефильме «Unabomber: The True Story»; также сыграл роль маньяка Джона Крамера, серийного убийцу, который хочет, чтобы другие узнали цену жизни путём хитрых «игр» в фильме «Пила» 2004 года и его сиквелах, «Пила 2», «Пила 3», «Пила 4», «Пила 5», «Пила 6», «Пила 3D», «Пила 8».

В 2006 году он получил кинопремию MTV в номинации «лучший злодей», в 2007 году снова получил ту же премию в той же номинации и получил награду от Fuse TV/Fangoria в номинации «лучший палач» с пилой.

Помимо съёмок в телефильмах Белл снимался на ведущих ролях в отдельных эпизодах многих телешоу, таких как «Зачарованные», «Сайнфелд», «Её звали Никита», «Секретные материалы», «Звёздные врата: SG-1», «Шпионка», «Западное крыло», «Притворщик», «Клан Сопрано», «Полиция Нью-Йорка», «24 часа», «Скорая помощь» и «Уокер, техасский рейнджер».

3 октября 2009 года Белл получил титул лучшего злодея в сериалах на награждении Chiller-Eyegore.

Имеет двух сыновей. С их матерью, Элизабет, разошёлся в январе 2018 года после 25 лет брака.

Фильмография

Фильмы

Телесериалы

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Университета Монтклер